Тубинский — название населённых пунктов:

Россия 
 Тубинский — село в Баймакском районе Башкортостана.
 Тубинский — посёлок в Усть-Илимском районе Иркутской области.